Friedrich von Nürnberg ist der Name folgender Personen:

 Friedrich I. (Nürnberg) (um 1139–1200), Graf von Zollern und Burggraf von Nürnberg
 Friedrich II. von Nürnberg (um 1188–1255), Graf von Zollern und Burggraf von Nürnberg, siehe Friedrich IV. (Zollern)
 Friedrich III. (Nürnberg) (um 1220–1297), Burggraf von Nürnberg
 Friedrich IV. (Nürnberg) (nach 1287–1332), Burggraf von Nürnberg
 Friedrich V. (Nürnberg) (um 1333–1398), Burggraf von Nürnberg
 Friedrich VI. von Nürnberg (1371–1440), Kurfürst von Brandenburg und Burggraf von Nürnberg, siehe Friedrich I. (Brandenburg) 

Siehe auch:
 Friedrich von Zollern (Friedrich von Zollern-Nürnberg; vor 1325–1368), Fürstbischof von Regensburg